HBA – Host Bus Adapter, multimedialny kontroler komunikacyjny
 HBA – Hydraulic Brake Assist, hydrauliczny asystent hamowania
 kod IATA Port lotniczy Hobart